Chubb Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chubb Lake (Indiana)
 Chubb Lake (Kalifornien)
 Chubb Lake (Texas)

Siehe auch:
 Chub Lake